North Fork Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 North Fork Township (Baxter County, Arkansas)
 North Fork Township (Marion County, Arkansas)
 North Fork Township (Illinois)
 North Fork Township (Iowa)
 North Fork Township (Minnesota)
 North Fork Township (Oklahoma)